Moose.

 Moose — британская рок-группа.
 Moose — объектно-ориентированное расширение для Perl 5.
 Moose — свободная платформа для анализа кода.

См. также 
 Moose File System — отказоустойчивая, распределенная сетевая файловая система.